Winninger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Winninger (1884-1969), acteur américain
David Winninger (né en 1949), homme politique provincial canadien
, concepteur de jeux américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme